Märzdorf ist der Name folgender Orte:

in Polen:
 in der Woiwodschaft Niederschlesien:
 Marczyce (ehemals Märzdorf im Landkreis Hirschberg, Niederschlesien)
 Marcinów (Kłodzko), (Märzdorf im Landkreis Glatz, Niederschlesien)
 Marcinkowice (Oława) (Märzdorf im Landkreis Ohlau, Niederschlesien)
 Marczów (Märzdorf am Bober im Landkreis Löwenberg, Niederschlesien)
 Radziechów (Złotoryja) (Märzdorf im Landkreis Goldberg, Niederschlesien)
 in der Woiwodschaft Oppeln:
 Żelazna (Grodków) (Märzdorf im Landkreis Grottkau, Oberschlesien)

in Tschechien:
 Bohdíkov (Böhmisch Märzdorf), Gemeinde im Okres Šumperk, Tschechien
 Horní Bohdíkov (Deutsch Märzdorf), Ortslage von Velké Losiny, Okres Šumperk, Tschechien
 Martínkovice (Märzdorf), Gemeinde im Okres Náchod, Tschechien
 Menhartice (Märzdorf), Ortsteil von Křimov, Okres Chomutov, Tschechien; siehe Menhartice (Křimov)

Siehe auch:
 Merzdorf